Анджей Стенкала (народився 30 червня 1995 року) — польський стрибун з трампліна, призер чемпінату світу з лижних видів спорту та бронзовий призер чемпіонату світу з польотів на лижах (2020).

Кар'єра 
Дебют  Стенкала відбувся в Енгельберзі в 2015 році. Наразі його найкращим результатом є третє місце з польською командою на загальнокомандному заході в Закопаному у 2016 році 12 лютого 2016 року на Vikersundbakken він покращив свій особистий рекорд до 168 м. Наступного дня він установив новий особистий рекорд — 198 м. 14 лютого 2015 року Анджей поліпшив свій особистий рекорд в кваліфікації в той же уїк — енд в Вікерзунде до 235 м, що 16,5 м менше, ніж польський національний рекорд (рекорд 251,5 м належить Каміл Стох).

29 січня 2021 року він виграв свою першу кваліфікацію в кар'єрі після 152-метрового стрибка (на метр коротший за тодішній рекорд на пагорбі) у Віллінгені .

Чемпіонат світу

Чемпіонат світу з лижного польоту

Світовий кубок

Положення сезону

Індивідуальні старти

Посилання 
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Спеціальна:Переклад_вмісту&page=Andrzej+St%C4%99ka%C5%82a&from=en&to=uk&targettitle=Andrzej+St%C4%99ka%C5%82a
Польські стрибуни з трампліна